Die 162. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  162. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  162. Division (Volksbefreiungsarmee), gehörte zur 54. Gruppenarmee und wurde im Chinesisch-Vietnamesischen Krieg eingesetzt

Gepanzerte Verbände 
  162. Panzer-Division (Israel)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern